Molekulska formula -{C19H30O2}- se može odnositi na:

 5-Androstenediol
 Androsteron
 Dihidrotestosteron
 Epiandrosteron
 Epietioholanolon
 Etioholanolon
 4-Androstendiol
 5β-Dihidrotestosteron